Перивил има више значења:
 Перивил (Аљаска)
 Перивил (Арканзас)
 Перивил (Кентаки)
 Перивил (Мериленд)
 Перивил (Мисури)